Mutua Madrid Open 2016 (kobiety)
 Mutua Madrid Open 2016 (mężczyźni)